Домашний чемпионат Британии 1901 (или «Домашний международный чемпионат 1901», ) — восемнадцатый розыгрыш Домашнего чемпионата Британии, футбольного турнира с участием сборных четырёх стран Великобритании (Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии). Победителем соревнования в восьмой раз в своей истории стала сборная Англии.

Занявшая второе место сборная Шотландии одержала на турнире победу над Ирландией со счётом 11:0, что до сих пор остаётся рекордной победой сборной за всю её историю. Это произошло в первом матче турнира, который состоялся 23 февраля 1901 года. Хет-триками отметились  и . Однако во втором матче шотландцы не смогли обыграть валлийцев (матч завершился вничью 1:1).

Англичане начали турнир с победы над ирландцами со счётом 3:0. Затем англичане разгромили валлийцев со счётом 6:0 (Стив Блумер забил 4 гола).

В последнем туре Ирландия и Уэльс сыграли между собой в матче, не имеющем турнирного значения; Уэльс выиграл со счётом 1:0. В последнем матче турнира Англия и Шотландия сыграли вничью 2:2; из-за ничьей шотландцев во втором туре англичанам было достачно одного очка для победы в турнире. В прессе того времени чемпионат был назван «Международным турниром» () , а сборная Англии, выигравшая в нём — «национальным чемпионом» ().

Турнирная таблица

Результаты матчей

Чемпион

Состав победителей 
  Сборная Англии

Бомбардиры

Литература

Примечания

Ссылки 
 Домашний чемпионат 1901/02 на сайте Englandfootballonline
 Домашний чемпионат 1901/02 на сайте EU-football.info

1901
Футбол в Англии в сезоне 1900/1901